Федосеевская сельская территория — административно-территориальная единица Старооскольского района включающая в себя 4 населенных пункта: Федосеевка, Каплино, Набокино, Липяги. Административный центр — село Федосеевка.

Состав сельской территории

Географические данные

Примечания 

Старооскольский городской округ
Сельские поселения Белгородской области